Chevrolet Tracker steht für folgende Automodelle:

 Chevrolet Tracker von Geo, siehe Geo (Automarke) #Geo Tracker
 Chevrolet Tracker, Name des Chevrolet Trax in Südamerika und Russland
 Chevrolet Tracker (2019), Kompakt-SUV für den chinesischen Markt